Michael Park (acteur) - Amerikaanse acteur.
 Michael Park (rallynavigator) - Britse navigator in de rallysport.